Plaatsen in Bulgarije
 Popovtsi (Gabrovo) - een dorp in de gemeente Gabrovo, oblast Gabrovo
 Popovtsi (Sofia) - een dorp in de gemeente Ichtiman, oblast Sofia
 Popovtsi (Veliko Tarnovo) - een dorp in de gemeente Veliko Tarnovo, oblast Veliko Tarnovo